

Sigle 
 Banca Mondiale
 Black metal – genere musicale
 British Monomarks – fornitore britannico di servizi postali privati
 British Museum

Codici 
 BM – codice vettore IATA di Air Sicilia e Bayu Indonesia Air
 BM – codice FIPS 10-4 di Birmania
 bm – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua bambara
 BM – codice ISO 3166-1 alpha-2 delle Bermude
 BM – codice ISO 3166-2:BN del distretto di Brunei-Muara (Brunei)
 BM – codice ISO 3166-2:GW della Regione di Biombo (Guinea-Bissau)
 BM – codice ISO 3166-2:LR della contea di Bomi (Liberia)

Informatica 
 .bm – dominio di primo livello delle Bermude

Musica 
 Bm – accordo musicale di Si minore secondo la notazione inglese
 BM – album di Barbara Morgenstern del 2008

Trasporti 
 BM – targa automobilistica di Bruck an der Mur (Austria)
 BM – vecchia targa automobilistica di Brno-město (Brno-città) (Repubblica Ceca)
 BM – targa automobilistica di Beli Manastir (Croazia)
 BM – targa automobilistica di Erftkreis (Germania)
 BM – targa automobilistica della regione di Riau (Indonesia)
 BM – Ferrovia Mesolcinese

Altro 
 BM – acronimo di Boevaja Mašina, sigla utilizzata per i lanciarazzi Katjuša
 BM – acronimo di Brigata Mista una delle organizzazioni militari dell'Esercito Popolare Repubblicano